Een verkeersweg:
 N380 (België)
 N380 (Frankrijk)
 N380 (Nederland), zie Provinciale weg 380

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing